Shirin van Anrooij (Goes, 5 februari 2002) is een Nederlands wegwielrenster, veldrijdster en duatlete. In 2019 werd ze bij de junioren Nederlands en Europees kampioene tijdrijden en behaalde ze zilver op het wereldkampioenschap tijdrijden in Yorkshire. In het seizoen 2019-2020 won ze in het Luxemburgse Contern haar eerste veldrit bij de elite. Haar eerste zege in de wereldbeker behaalde ze in Hilvarenbeek, in 2022. Later dat seizoen volgde ook een WB-zege in Gavere.

Op de weg komt ze anno 2021 uit voor Trek-Segafredo, waar ze vanaf augustus 2020 al stage liep.

Haar oudere zus Lindy van Anrooij is eveneens wielrenster.

Palmares

Wegwielrennen 

2019
 Europees kampioenschap tijdrijden (junioren)
 Nederlands kampioenschap tijdrijden (junioren)
2e etappe Watersley Ladies Challenge (junioren)
 Jongerenklassement  Watersley Ladies Challenge (junioren)
2021
 Jongerenklassement Tour de Feminin
2022
 Europees kampioenschap tijdrijden (U-23)
 Europees kampioenschap wegrit (U-23)
 Jongerenklassement Tour de France Femmes
Postnord Vårgårda WestSweden Ploegentijdrit
1e etappe (ploegentijdrit) La Vuelta
2023
Trofeo Alfredo Binda

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Resultaten in rondes 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappeoverwinningen

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel jeugd

Podiumplaatsen jeugd

Duatlon 
  Nederlands kampioenschap sprint: 2019

Ploegen
 2021 –  Trek-Segafredo
 2022 –  Trek-Segafredo
 2023 –  Trek-Segafredo

Externe links 
 
 

Nederlands wielrenner
Nederlands veldrijder
Nederlands duatleet